Риогордо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аксаркия-Коста-дель-Соль. Занимает площадь 41 км². Население — 3059 человек (на 2010 год). Расстояние — 40 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 El «Paso» de Riogordo, la Pasión de Jesús vivida por un pueblo

Муниципалитеты Малаги